Dit is een lijst van planetoïden 119601-119700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119601 - || 2001 WA14 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (119602) Italodimaria || 2001 WD15 || 24 november 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 119603 - || 2001 WW16 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119604 - || 2001 WT18 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119605 - || 2001 WY18 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119606 - || 2001 WM19 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119607 - || 2001 WT20 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119608 - || 2001 WC23 || 27 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119609 - || 2001 WN26 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119610 - || 2001 WV26 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119611 - || 2001 WY26 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119612 - || 2001 WY27 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119613 - || 2001 WT32 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119614 - || 2001 WM35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119615 - || 2001 WO35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119616 - || 2001 WH36 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119617 - || 2001 WL38 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119618 - || 2001 WL39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119619 - || 2001 WP39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119620 - || 2001 WY42 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119621 - || 2001 WQ43 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119622 - || 2001 WY48 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119623 - || 2001 WK53 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119624 - || 2001 WM73 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119625 - || 2001 WZ81 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119626 - || 2001 WD91 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119627 - || 2001 WJ99 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119628 - || 2001 WQ100 || 16 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119629 - || 2001 WP101 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119630 - || 2001 XJ5 || 5 december 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119631 - || 2001 XC7 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119632 - || 2001 XE11 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119633 - || 2001 XR13 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119634 - || 2001 XM16 || 13 december 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 119635 - || 2001 XB17 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119636 - || 2001 XB18 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119637 - || 2001 XC19 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119638 - || 2001 XG24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119639 - || 2001 XV24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119640 - || 2001 XM25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119641 - || 2001 XP25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119642 - || 2001 XX28 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119643 - || 2001 XN30 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119644 - || 2001 XM36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119645 - || 2001 XF40 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119646 - || 2001 XN40 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119647 - || 2001 XS40 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119648 - || 2001 XV41 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119649 - || 2001 XU45 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119650 - || 2001 XT48 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119651 - || 2001 XE49 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119652 - || 2001 XV49 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119653 - || 2001 XK54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119654 - || 2001 XO54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119655 - || 2001 XV55 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119656 - || 2001 XJ58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119657 - || 2001 XQ58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119658 - || 2001 XX58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119659 - || 2001 XE62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119660 - || 2001 XL62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119661 - || 2001 XN62 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119662 - || 2001 XN63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119663 - || 2001 XP65 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119664 - || 2001 XN67 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119665 - || 2001 XR67 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119666 - || 2001 XQ73 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119667 - || 2001 XY73 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119668 - || 2001 XB74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119669 - || 2001 XR74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119670 - || 2001 XO75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119671 - || 2001 XO77 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119672 - || 2001 XC86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119673 - || 2001 XN87 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119674 - || 2001 XY90 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119675 - || 2001 XX91 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119676 - || 2001 XG95 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119677 - || 2001 XW96 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119678 - || 2001 XX105 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119679 - || 2001 XV107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119680 - || 2001 XX107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119681 - || 2001 XY107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119682 - || 2001 XE108 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119683 - || 2001 XB110 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119684 - || 2001 XC113 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119685 - || 2001 XS114 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119686 - || 2001 XY116 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119687 - || 2001 XQ121 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119688 - || 2001 XK126 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119689 - || 2001 XJ129 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119690 - || 2001 XP130 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119691 - || 2001 XK132 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119692 - || 2001 XN140 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119693 - || 2001 XD145 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119694 - || 2001 XE146 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119695 - || 2001 XP148 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119696 - || 2001 XC152 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119697 - || 2001 XT152 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119698 - || 2001 XA155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119699 - || 2001 XV155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119700 - || 2001 XE156 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten